Duńska 1. division w piłce nożnej (1976) był 64. sezonem mistrzostw Danii w piłce nożnej. Liga liczyła 16 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna Køge BK. Nowym mistrzem Danii został zespół Boldklubben 1903.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Duńska 1. division w piłce nożnej

Bibliografia 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Danii
1976 w piłce nożnej
1976 w Danii